Мушегян () — армянская фамилия. Известные носители:
 Мушегян, Араксия (род. 1980) — композитор, пианистка, певица, музыкальный продюсер.
 Мушегян, Гурген Нерсесович (1934—2020) — бывший главный архитектор Еревана в 1982—1990 годах.
 Мушегян, Давид Зограбович (род. 1968) — армянский музыкант, гитарист, композитор. С 1991 года гитарист группы Востан Айоц.
 Мушегян, Норайр Тагворович (1935—2011) — советский борец, чемпион мира по вольной борьбе.
 Мушегян, Роман (род. 1980) — армянский и российский режиссёр, сценарист и продюсер.